Пастор — в протестантских общинах люди, призванные для публичной проповеди и совершения таинств.

Персоналии 
 Пастор, Аделина (род. 1993) — румынская легкоатлетка, специализирующаяся в беге на 400 метров.
  (род. 1991) — венгерский гандболист, участник чемпионата Европы (2016).
  (род. 1979) — испанский политик, мэр Бадалоны (2018—2020).
 Пастор, Альфонсо (род. 2000) — испанский футболист, игрок клуба «Севилья».
 Пастор, Ана:
  (род. 1977) — испанская журналистка и телеведущая, ведущая утренней новостной передачи Los Desayunos de TVE канала La 1 (2009—2012) и информационной передачи El Objetivo канала LaSexta (с 2013).
 Пастор Хулиан, Ана (род. 1957) — испанский политик, министр развития (2011—2016), председатель Конгресса депутатов (2016—2018).
  (род. 1972) — венгерская музыкантка, лауреат Венгерской музыкальной премии за современный поп-рок-альбом в качестве лидера группы Anna and the Barbies (2013).
  (род. 1967) — перуанский юрист и политик, министр юстиции (2009—2010).
  (род. 1979) — сербский политик, член депутат Народной скупщины (с 2007).
  — псевдоним итальянско-американской пиасательницы Марии Вольпи (род. 1950), лауреата специального международного литературного приза премии Флайяно (2018).
  (род. 1995) — венгерский метатель молота, серебряный медалист чемпионата Венгрии по лёгкой атлетике (2015).
  (род. 1982) — венгерский бегун, чемпион Венгрии по бегу на 200 м (2008, 2010).
  (род. 1972) — венгерский физик, лауреат премии Лайоша Яноши Физического общества им. Лоранда Этвёша (2020).
  (род. 1966) — американский скульптор, чьи работы входят в частности в собрание нью-йоркского Музея современного искусства.
  (род. 1923) — венгерский хоккеист и спортивный функционер, чемпион Венгрии в составе клуба «Метеор» (1950, 1952, 1957, 1959), президент Венгерской федерации ледового спорта (1963—1988), член Зала славы Международной федерации хоккея (с 2001).
  (род. 1950) — французский политик, член Сената (1995—2014).
  (род. 1980) — испанский виндсёрфер, серебряный медалист Средиземноморских игр в классе «Мистраль» (2001).
 Пастор, Иштван:
  (1916—1974) — венгерский кинооператор, лауреат 1-й премии Белы Балажа Совета министров Венгерской Народной Республики (1959).
 Пастор, Иштван (род. 1956) — сербский политик, председатель Скупщины Автономного края Воеводина (с 2012).
  (род. 1971) — венгерский гандболист, победитель Кубка обладателей кубков ЕГФ в составе клуба «Веспрем» (2008).
  (род. 1954) — венгерский футболист и тренер, тренер клуба «Бекешчаба» (1991—1996, 1997—1998, 2002, 2010—2012, 2013).
  (род. 1971) — бразильская баскетболистка, серебряная медалистка Олимпийских игр (1996).
  (род. 1956) — польский танцовщик и хореограф, директор Польского национального балета (с 2009) и балетмейстер Литовского театра оперы и балета (2011—2020).
  (род. 1945) — венгерский музыкант, композитор и продюсер, сооснователь группы Neoton Família, лауреат премии eMeRTon Венгерского радио за лучшую запись (1987).
  (род. 1974) — словацко-американский экономист, лауреат 1-й премии Фамы — FDA журнала Journal of Financial Economics (2015).
 Пастор, Луис (род. 1952) — испанский бард.
 Пастор, Людвиг (1854—1928) — австрийский историк церкви.
  (род. 1987) — венгерский ватерполист, обладатель Кубка мира (2018).
  (род. 1999) — венгерская гандболистка, чемпионка Венгрии в составе клуба «Ференцварош» (2021).
  (род. 1962) — испанский спецалист по компьютерным технологиям, профессор Политехнического университета Валенсии (с 2002), лауреат премии Питера Чена издательства Elsevier (2016).
  (1908—1989) — парагвайский юрист, дипломат и политик, судья Верховного суда (1938—1940), министр иностранных дел (1956—1976), сенатор (1976—1989).
  (род. 1960) — испанская актриса и политик, лауреат премии «Гойя» за дебют (1995), член Конгресса депутатов (2015—2019).
  (род. 1992) — чешский хоккеист, игрок Чешской Экстралиги в составе клубов «Витковице» и «Млада-Болеслав».
  (1929—2008) — нидерландский боксёр, участник Олимпийских игр (1952).
  (род. 1979) — аргентинский журналист, лауреат премии «Мартин Фьерро» Ассоциации журналистов телевидения и радио Аргентины лучшему журналисту радио (2013), кабельного (2012) и эфирного (2017) телевидения.
  (род. 1955) — венгерский футболист, обладатель Кубка Венгерской Народной Республики в составев клуба «Дьёр» (1979).
  (род. 1998) — венгерская фехтовальщица, чемпионка Венгрии по фехтованию на рапирах (2017).
  (род. 1957) — немецкий футболист, чемпион ГДР в составе клуба «Динамо» (1985—1988).
  (род. 1987) — испанский футболист, игрок чемпионата Венгрии в составе клуба «Ференцварош».
  (1906 — ?) — испанский боксёр, участник Олимпийских игр (1924).
 Пастор, Хуан:
  (1951—2020) — испанский политик, член Конгресса депутатов (1977—1982).
  (род. 1968) — испанский гандбольный тренер, чемпион (2018, 2021—2022) и обладатель Кубка Венгрии (2019) в качестве тренера клуба «Пик».
  (1943—2018) — американский политик, член Палаты представителей (1991—2015).
  (род. 1961) — венгерская актриса, лауреат премии Мари Ясаи (1991).
  (1926—2015) — венгерский нейрохирург, член Венгерской академии наук (с 1987), лауреат премии Сеченьи (1996).
  (род. 1936) — венгерская актриса, лауреат премии Кошута (2012).
  (1961—2017) — венгерский архитектор, лауреат премии «Серебряный карандаш» Ассоциации венгерских архитекторв (2013).
  (1912—1988) — чехословацкий католический священник, епископ Нитры (1973—1988).
 Пастор, Янош:
  (1881—1945) — венгерский скульптор, чьи работы входят в частности в собрание Венгерской национальной галереи.
  (1914—1984) — венгерский актёр, лауреат премии Фаркаша — Ратко Национального театра (1949).

  (1933—2017) — испанский политик, заместитель председателя Конгресса депутатов (1993—1996).
 Ваньо Пастор, Эдуардо (1911—1993) — испанский художник-карикатурист.
 Вашингтон Пастор, Карлос (1924—2012) — аргентинский военный и государственный деятель, министр иностранных дел (1978—1981).
  (род. 1976) — андоррский политик, член Генерального совета (2005—2009).
  (также известен как Хеновес I; 1954—2021) — испанский спортсмен, чемпион по игре в  (1986, 1988—1991, 1995).
  (1931—2011) — перуанский католический священник, архиепископ Пьюры (1981—2006).
  (1865—1941) — испанский архитектор, ряд работ которого включены в число памятников культуры.
  (1938—2005) — испанская учительница и политик, член Конгресса депутатов (1980—1996).
  (1888—1962) — испанский математик и историк науки, приглашённый докладчик Международного конгресса математиков (1920, 1928), член Королевской академии испанского языка (1953—1962).
 Ривас Пастор, Мануэль (род. 1960) — испанский шахматист.
 Торрес Пастор, Мануэль (также известный как просто Торрес; 1930—2014) — испанский футболист.
  (род. 1945) — испанский католический священник, епископ Алькала-де-Энареса (1991—1998), архиепископ Сарагосы (2005—2014).

Другое 
 Пастор Браун — драма 2009 года режиссёра Рокмонда Данбара.

См. также 
 Пастора, Эден (род. 1937) — никарагуанский революционер.
 
 Пасторов

Примечания